Ив Симоно (; род. 28 октября 1955, Квебек) — канадский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр.

Карьера 
Ив Симоно стал широко известен в 1987 году, когда его фильм  «Интимная власть»  получил девять номинаций (включая лучший фильм и режиссуру года) на премию Genie Award — высшую кинонаграду Канады. В том же году драма Симоно «В тени ветра»  со Стивом Баннером в главной роли была представлена на 37-м Берлинском МКФ.

В 2002 году мини-сериал Симоно «Наполеон» был признан журналом Hörzu лучшим немецким телевизионным фильмом и награждён премией Goldene Kamera.

В 2007 году его телефильм «Похороните моё сердце в Вундед-Ни», поставленный по роману Ди Брауна и вышедший на канале  HBO, получил 17 номинаций на Primetime Emmy Award (наибольшее количество номинаций в тот год), победив в пяти из них, в том числе  завоевав приз за лучший телефильм.. Симоно был награждён  Премией Гильдии режиссёров Америки за лучшую режиссуру мини-сериала или телефильма.

Фильмография

Режиссёр 
 1986 — Интимная власть / Pouvoir intime
 1987 — В тени ветра / Les fous de Bassan
 1989 — В животе дракона / Dans le ventre du dragon
 1991 — Совершенно нормальный / Perfectly Normal
 1992 — Мемфис / Memphis
 1992 — Пока смерть не разлучит нас / Till Death Us Do Part
 1992 — Жестокие сомнения / Cruel Doubt
 1993 — Мать своих детей / Mother's Boys
 1994 — Последний полёт Амелии Эрхарт / Amelia Earhart: The Final Flight
 1996 — Прогулка мертвеца / Dead Man's Walk
 1997 — Острота ощущений / Intensity
 1998 — Лёгкие деньги / Free Money
 1999 — 36 часов / 36 Hours to Die
 2000 — Нюрнберг / Nuremberg
 2001 — 2002 — Ночные видения / Night Visions
 2001 — Зажигание / Ignition
 2002 — Наполеон / Napoléon
 2003 — 44 минуты: Бойня в северном Голливуде / 44 Minutes: The North Hollywood Shoot-Out
 2004 — 2007 — 4400 / The 4400
 2006 — Мария-Антуанетта / Marie-Antoinette
 2007 — Схороните моё сердце у Вундед-Ни / Bury My Heart at Wounded Knee
 2007 — Резвая / Ruffian
 2009 — Америка / America
 2009 — 2011 — V  / V
 2010 — Наживка / L'appât
 2010 — Матадоры / Matadors
 2011 — Партнёры / Partners
 2012 — Красавица и чудовище / Beauty and the Beast
 2013 — Бетти и Коретта / Betty and Coretta
 2015 — Хранители голубей / The Dovekeepers
 2017 — 2018 — Отважные / The Brave
 2017 — Пропавшая жена Роберта Дерста / The Lost Wife of Robert Durst

Сценарист 
 1986 — Интимная власть / Pouvoir intime
 1987 — В тени ветра / Les fous de Bassan
 1989 — В животе дракона / Dans le ventre du dragon
 2010 — Наживка / L'appât

Продюсер 
 1989 — В животе дракона / Dans le ventre du dragon (ассоциированный продюсер)
 2001 — 2002 — Ночные видения / Night Visions (продюсер-консультант; 3 эпизода, 2001)
 2002 — Царство теней / Shadow Realm (продюсер-консультант)
 2002 — Наполеон / Napoléon (ассоциированный продюсер; 4 эпизода)
 2003 — 44 минуты: Бойня в северном Голливуде / 44 Minutes: The North Hollywood Shoot-Out
 2004 — 2007 — 4400 / The 4400 (продюсер; 2 эпизода, 2004)
 2007 — Схороните моё сердце у Вундед-Ни / Bury My Heart at Wounded Knee (исполнительный сопродюсер)
 2010 — Наживка / L'appât

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»